El término ampliación puede referirse a:
 Producir un aumento en una señal mediante un Amplificador de sonido.
 Producir un aumento de tamaño en una fotografía o Ampliación fotográfica.
 Aumentar el tamaño de una ciudad o Ensanche.
 Otros aumentos de tamaño, intensidad u otra característica.